Walter Botsch (1897–1969) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Wolfgang Bötsch (1938-2017) est un homme politique allemand.